Sasahi oder Sahasi bezeichnet in Osttimor:

 ein Ort und Aldeia im Suco Fatumaquerec (Verwaltungsamt Laclubar), siehe Fatumaquerec (Laclubar)
 ein Ort und Aldeia im Suco Fatumaquerec (Verwaltungsamt Soibada), siehe Fatumaquerec (Soibada)